Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1991 kam es bei den Langlaufbewerben der Männer zu folgenden Einzelergebnissen:

10 km klassisch 

Datum: 11. Februar 1991

Teilnehmer: 88 genannt; 87 gestartet; 87 gewertet;

Quellen 
 Val di Fiemme Nordic Ski World Championships 7.-17. Feb. 1991 10 km Fondo Maschile (TC) 11 Febbraio 1991 Classifica Ufficiale, FIS
 Men 10km Classical Style Nordic Skiing World Championship 1991 Val di Fiemme (ITA) auf todor66.com, abgerufen am 26. Juni 2020

15 km Freistil 

Datum: 9. Februar 1991

Teilnehmer: 86 genannt; 86 gestartet; 85 gewertet;

Quellen 
 Val di Fiemme Nordic Ski World Championships 7.-17. Feb. 1991 15 km Fondo Maschile (TL) 09 Febbraio 1991 Classifica Ufficiale, FIS
 Men 15km Free Style Nordic Skiing World Championship 1991 Val di Fiemme (ITA) auf todor66.com, abgerufen am 26. Juni 2020

30 km klassisch 

Datum: 7. Februar 1991

Teilnehmer: 76 genannt; 76 gestartet; 69 gewertet;

Quellen 
 Val di Fiemme Nordic Ski World Championships 7.-17. Feb. 1991 30 km Fondo Maschile (TC) 07 Febbraio 1991 Classifica Ufficiale, FIS
 Men 30km Classical Style Nordic Skiing World Championship 1991 Val di Fiemme (ITA) auf todor66.com, abgerufen am 26. Juni 2020

50 km Freistil 

Datum: 17. Februar 1991

Teilnehmer: 67 genannt; 66 gestartet; 59 gewertet;

Quellen 
 Val di Fiemme Nordic Ski World Championships 7.-17. Feb. 1991 50 km Fondo Maschile (TL) 17 Febbraio 1991 Classifica Ufficiale, FIS
 Men 50km Free Style Nordic Skiing World Championship 1991 Val di Fiemme (ITA) auf todor66.com, abgerufen am 26. Juni 2020

4 × 10 km Staffel 

Datum: 15. Februar 1991

Quellen 
 Val di Fiemme Nordic Ski World Championships 7.-17. Feb. 1991 4x10 km Staffetta Maschile (CT + FT) 15 Febbraio 1991 Classifica Ufficiale, FIS
 Men 4x10km_Relay Nordic Skiing World Championship 1991 Val di Fiemme (ITA) auf todor66.com, abgerufen am 26. Juni 2020

Skilanglauf Manner
Skilanglaufwettbewerb